Хуáн (Иоа́нн) де Сумáррага (; ,  — , Мехико) — испанский священник, миссионер, монах ордена францисканцев, первый архиепископ Мехико.

Глубоко противоречивая личность: ввёл в Мексике здравоохранение, высшее образование и книгопечатание, открыл первую публичную библиотеку европейского типа в Мехико (1534), боролся с рабством, одновременно уничтожая памятники индейской культуры, учредитель мексиканской инквизиции. Он является одной из ключевых фигур в так называемой «Чёрной легенде».

Биография и деятельность 
Родился в Стране Басков. О ранней его деятельности известно мало. Сумаррага дружил и переписывался с Эразмом Роттердамским. Был членом ордена францисканцев, в 1527 г. служил настоятелем монастыря Аброхо, где принимал короля Карла V. Вскоре был назначен главой инквизиционного трибунала, проводил ведьмовские процессы в Бискайе. Он относился к своим обязанностям как рационалист, считая «ведьм» женщинами, склонными к истерии и галлюцинациям. Получив известия о завоевании Мексики Кортесом, решился отправиться в эту страну. 20 декабря 1527 г. королевским указом он был назначен епископом Мексики. Рукоположён в епископы не был, но получил звание «хранителя (custodio) индейцев», и в августе 1528 г. отправился за океан.

Первые годы в Мехико 
Сумаррага оказался в сложной ситуации: сподвижники Кортеса в его отсутствие боролись за власть, в Мексике царила полная анархия. Полномочия наместника отправлял конкистадор Нуньо де Гусман, чья деятельность была отмечена многочисленными злоупотреблениями. Полномочия Сумарраги не были закреплены юридически, а отсутствие епископского сана делало его положение зыбким. Власти Мексики перехватывали его корреспонденцию.

В 1529 году появились известия, что Кортес возвращается, после чего Гусман бежал из Мехико. В 1530 году самозваные правители Мексики заставили одного из священников отлучить Кортеса и его людей от церкви, после чего епископ Сумаррага объявил в Мехико интердикт. Францисканцы во главе с Сумаррагой выехали в Тескоко. Только на Пасху интердикт был снят. 15 июля 1530 года Кортес, получив звание генерал-капитана Новой Испании, высадился в Веракрусе. С ним прибыли епископы Себастьян де Фуэнлеаль и Васко де Кирога.

Казус Богородицы Гваделупской 
Согласно католической традиции, установление новой власти было отмечено явлением Божьей Матери и обретением изображения Богородицы Гваделупской (9 — 12 декабря 1531 г.). В житии святого Хуана Диего Куаухтлатоатцина сказано, что Богородица явилась ему 9 декабря 1531 г. на холме Тепейак (Tepeyac) в Мехико, повелев сообщить об этом епископу. Хуан отправился к Сумарраге, но тот ему не поверил. Тогда Богородица повелела Хуану собрать розы, чудесным образом выросшие на вершине холма, а покрывало, в которые они были завёрнуты, чудесным образом запечатлело Её лик. Хуан Диего был канонизирован в 2002 г.

Сумаррага ни в одном из своих посланий и книг не упоминает об этих событиях. Более того, в составленном им катехизисе, сказано дословно следующее:
— Почему ныне не происходит чудес?
— Потому что Спаситель наш полагает, что в них нет уже необходимости.

Поездка в Испанию и возвращение в Мексику 
В 1531 г. Сумаррага получил приказ вернуться в Испанию. Король отклонил буллу Папы Климента VII, назначавшую Сумаррагу епископом Мехико, но в 1533 г. Сумаррагу рукоположили в епископы Вальядолида. Сумаррага стремился обратно в Мексику и обличал действия конкистадоров при дворе. В 1534 г. Сумаррага вернулся в Мексику в сопровождении группы ремесленников и шести учёных монахов для обучения детей индейской аристократии. В 1535 г. в Мексику был назначен новый вице-король дон Антонио де Мендоса (1495—1552), и власть Сумарраги окончательно утвердилась.

Благодаря событиям 1531 г. число новообращённых индейцев неудержимо росло. По сообщениям францисканца Торибио де Бенавенте (Мотолиниа, ?-1568), к 1536 г. крестилось около 5 млн индейцев. При этом крещение проводилось с грубым нарушением всех таинств (крещение проводилось массово в простой воде), но миссионеры этому не препятствовали. Споры разрешил Папа Павел III, издавший 1 июня 1537 г. буллу Altitudo divini consilii, где одобрялись действия францисканцев, однако впредь такие практики воспрещались.

Проблема полигамии 
Самой серьёзной проблемой Сумарраги после массового обращения стало многожёнство. Сумаррага признавал действительность брака, заключённого по индейским обычаям, таким образом, он приравнивался к церковному, но Церковь не одобряла полигамии. Возникала проблема разводов, которые в большинстве случаев были нежелательны. По этому поводу в булле Папы Павла III Altitudo (см. выше) было указано, что только первая (старшая) жена признаётся законной в смысле церковного брака.

Проблема священства 
В связи с вышеизложенным Сумарраге пришлось решать проблему индейских священников, ибо клириков-испанцев не хватало для всех приходов, вдобавок большинство из них не знало индейских языков. Папская булла Exponi nobis fecisti 9 мая 1522 г. передавала в этом вопросе всю власть духовным орденам, чьи священнослужители могли хиротонисать индейских священников, за исключением принятия сана епископа. 15 января 1535 г. эта булла была подтверждена папой Павлом III.

Инквизиция 
В 1535 г. Сумаррага получил от архиепископа Севильи полномочия апостольского инквизитора с правом расследования уголовных преступлений, обычно находящихся в руках светских властей. Сумаррага провёл трибунал в Тескоко, чьи жители обвинялись в «возврате к идолопоклонству». Одновременно он провёл несколько аутодафе, на которых были сожжены многие тысячи индейских рукописей. Деятельность Сумарраги на посту инквизитора была глубоко противоречива: уничтожая индейскую культуру, он тем не менее, стремился уберечь индейцев от притеснений конкистадоров. По его поручению Лас-Касас в 1541—1542 гг. отправился в Испанию, где представил «Кратчайшую реляцию о разрушении Индий» (). Этот вопрос имел политическое значение: католическая церковь в лице Сумарраги боролась таким образом со светской властью. Однако в 1544 г. была официально запрещена энкомьенда. Сумарраге пришлось защищать рядовых испанских колонистов, которые разорились благодаря новым законам. Представители колоний в 1545 г. предстали перед королём, и энкомьенда просуществовала до XVIII в.

Последние годы 
В 1530-е гг. Сумаррага активно способствует просвещению в Мексике. С 1536 г. функционировал Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco — первое учебное заведение в Америке, где преподавали на латинском и испанском языках. Это учреждение предназначалось для воспитания в европейском духе детей индейской аристократии, и уже через десять лет обучение в коллегии вели индейцы. По приказу Сумарраги латинский язык для индейцев преподавал великий историк Бернардино де Саагун. В 1539 г. в Мексике началось книгопечатание, причём первая книга была напечатана на языке науатль. В Мехико (Amor de Dios) и Веракрусе были открыты госпитали.

11 февраля 1546 г. папским указом епископат Мехико был отделён от архиепископства Севильи, и Сумаррага стал полноправным епископом Мексики, в чьём подчинении находились епископства Оахаки, Мичоакана, Тласкалы, Гватемалы и Чьяпаса. Документы, подтверждающие полномочия, прибыли в Мексику 8 июля 1548 г., а через месяц Сумаррага скончался и был похоронен в Кафедральном соборе Мехико.

Труды, написанные Сумаррагой 
 Doctrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica y a nuestra cristiandad en estilo llano para común inteligencia en 1543.
 Doctrina breve para la enseñanza de los indios en 1543.
 Doctrina cristiana cierta y verdadera en 1546.
 Regla cristiana en 1547.
Судя по сохранившимся письмам, опубликованным Real Academia de la Lengua Vasca, родным языком Сумарраги был баскский. См.:El País 07/08/1981

Литература 
 Himmerich y Valencia, Robert. The Encomenderos of New Spain, 1521—1555. Austin: University of Texas Press, 1996. Р. 266.

Ссылки 
 Церковный словарь
 Католическая энциклопедия
 Францисканская энциклопедия

История Мексики
История Испании
Инквизиторы Испании
Францисканцы Испании
Католические монахи
Католические миссионеры
Католические архиепископы
Епископы Мексики
Мезоамерика
Похороненные в Мехико